Чернушка цельнолистная () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается в Средней Азии, Иране.

Растёт в пустынных (полынных) степях, кустарниковых зарослях, на каменистых склонах, сорных местах, в посевах.

Ботаническое описание 
Стебель высотой 5—25 см, простой или иногда сильно ветвистый, прямой.

Нижние листья цельные, линейно-ланцетные или продолговато-ланцетные, длиной 2—3 см; стеблевые — сидячие, пальчато-надрезанные на узколинейные или линейные дольки.

Чашелистики в числе 5, прямые, длиной до 5—8 мм, продолговатые или яйцевидно-продолговатые, синие.

Плод — листовка, в числе 3, вздутые, длиной 5—6 мм. Семена треугольно-сплюснутые.

Классификация

Таксономия 
Вид Чернушка цельнолистная входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Лютиковые
Флора Азии